Томас Кох:
 Томас Кох (род. 1945) — бразильский теннисист.
 Томас Кох (род. 1983) — австрийский хоккеист.